Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1956.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 26. Juli bis 6. August 1956, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, X. Jahrgang, Heft 15 (1. August-Ausgabe 1956)

Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1956